Голосуев — фамилия. Известные носители:

 Голосуев, Агурьян Киприанович — русский архитектор.
 Голосуев, Владимир Михайлович (1946—2001) — советский и российский шашист, судья.